

Cinema 
 The Rainbow Trail – film del 1918 diretto da Frank Lloyd
 The Rainbow Trail – film del 1925 diretto da Lynn Reynolds
 Aquila solitaria (The Rainbow Trail) – film del 1932 diretto da David Howard

Letteratura 
 Il ponte dell'arcobaleno (The Rainbow Trail) – romanzo di Zane Grey del 1915